Bredberg är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

Axel Bredberg (1884–1960), militär
Bengt Gustaf Bredberg (1797–1873), kemist och metallurg
Bertil Bredberg (1909–2000), överste
Carl Gustaf Bredberg (1833–1921), agronom
Ernst Bredberg (1877–1970), militär och idrottsledare
Gösta John Bredberg (född 1934), reklamman och politiker
Henrik Bredberg (född 1962), journalist
Henrik Wilhelm Bredberg (1819–1877), ämbetsman
Ingrid Bredberg (1926–2005), författare
Lars Bredberg (född 1933), militär
Lennart Bredberg (1919–2009), militär
Mina Carlson-Bredberg (1857–1943), född Bredberg, målarkonstnär
William Bredberg (1896–1973), teolog

Svenska efternamn